Alvo – canale intestinale
Alvo – comune del Nebraska
Alvo – fiume della Basilicata